est la formule brute de plusieurs isomères.

 indole-5,6-quinone, numéro CAS 
 isatine ou indole-2,3-dione, numéro CAS 
 phtalimide, numéro CAS